Абдельрахман Оссама Ахмед (род. 7 октября 1988) — египетский тхэквондист, участник Олимпийских игр 2012 года.

Карьера 
В 2012 году на Олимпийских играх в весовой категории до 80 кг в первом же круге он уступил нидерландцу Томми Моллету.

Примечания

Ссылки 
 А. Оссама на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года
 Чемпионат мира по тхэквондо 

Тхэквондисты Египта
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года